

Топоним 
 Караме — городок в Иордании.

Фамилия 
Известные носители:
 Караме, Абдул Хамид (1890—1950) — ливанский религиозный и политический деятель, премьер-министр Ливана в 1945, отец Р.Караме и О.Караме.
 Караме, Омар (1934—2015) — ливанский политик, дважды занимал пост премьер-министра Ливана.
 Караме, Рашид (1921—1987) — ливанский политик, 8 раз занимал пост премьер-министра Ливана.